Laguna Blanca kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Laguna Blanca (ort i Argentina, Chaco), 
 Laguna Blanca (ort i Argentina, Río Negro, lat -40,73, long -69,85), 
 Lago Blanco (sjö i Argentina, Chubut, lat -45,88, long -71,21), 
 Laguna Blanca (sjö i Argentina, Neuquén, lat -39,04, long -70,36),

Chile 

 Laguna Blanca (sjö i Chile, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, lat -52,41, long -71,18), 
 Laguna Blanca (kommun), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provincia de Magallanes,

Mexiko 

 Laguna Blanca, Veracruz, ort, Soledad de Doblado, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar